Delden (Gelderland), een buurtschap in de gemeente Bronckhorst in de Nederlandse provincie Gelderland.
Delden (Overijssel), een stadje in de gemeente Hof van Twente in de Nederlandse provincie Overijssel.